Rajabian ist der Familienname folgender Personen:

 Hossein Rajabian (* 1984), iranischer Filmemacher, Autor und Fotograf
 Mehdi Rajabian (* 1989), iranischer Komponist und Setar-Musiker